Masters 1988 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 24–31 januari 1988 i Wembley Conference Centre i London, England. De sexton högst rankade spelarna deltog i tävlingen.

Både Mike Halletts semifinal mot John Parrott och finalen mot Steve Davis har gått till historien, men av olika anledningar: I semifinalen ledde Parrott med 65–22 i det sista avgörande framet då endast de färgade bollarna återstod, vilket innebar att Hallett behövde fyra snookers för att kunna vända. Parrott råkade slå den gröna bollen utanför bordet, vilket gav Hallett de fyra första poängen han behövde, och med hjälp av ytterligare snookers lyckades han vända framet och därmed matchen, efter att kommentatorerna långt tidigare utlovat att Parrotts seger var klar .

Hallett var betydligt mindre lyckosam i finalen mot Steve Davis där han föll med 0–9, enda gången i Masters historia där en spelare inte vunnit ett enda frame i finalen .

Resultat

Externa länkar

Noter 

1988 i Storbritannien
1988
Snookersäsongen 1987/1988